Квартирный вопрос (передача)
 Квартирный вопрос — х/ф (Россия, 2007)

См. также 
 Квартирный погром (передача)
 Улучшение жилищных условий (Жилищный фонд)